— японская анимационная студия, основанная 9 февраля 2009 года.

Работы

Аниме-сериалы

Примечание

Ссылки 
 Официальный сайт

Аниме-студии
Компании Токио